Clessidra – dispositivo per la misurazione del tempo, tramite flusso di sabbia
 Clessidra ad acqua – dispositivo per la misurazione del tempo, tramite flusso di acqua
 Clessidra – asterismo
 Clessidra – conformazione rocciosa 
 Clessidra – videogioco del 1996
 Nebulosa Clessidra – nebulosa planetaria